Лешек () — польська чоловіче особове ім'я. Походить від дієслова льстити (lstiti, «лестити»); у народній етимології пов'язується із іменем Леха. До ХІІІ ст. уживалося у формі Лестек (). Пізня форма Лестко (), або Лешко (). Чеська форма імені — Льстимир ().

Персоналії

Князі 
 Лешек І — князь мазовецький (1173—1186). 
 Лестек — князь західнополянський (930-940/950).

Польські імена